MBL kan avse:

Markanvändnings- och bygglagen i Finland
Medbestämmandelagen i Sverige